Пе́трів — галицьке прізвище. Відомі носії:
 Петрів Василь Володимирович (1975—2022) — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрів Володимир Іванович (1928 — ?) — наладник технологічного обладнання, Герой Соціалістичної Праці.
 Петрів Володимир Юліанович ( 1962) — український театральний діяч
 Петрів Всеволод Миколайович (1883—1948) — військовий і громадський діяч
 Петрів Ігор Олексійович (1967—2014) — український офіцер, майор Державної прикордонної служби України.
 Петрів Марія Іванівна (* 1968) — заслужена художниця України
 Петрів Микола Дмитрович (1924—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Петрів Михайло (1885—1950) — український священик (УГКЦ), капелан УГА, політв'язень.
 Петрів Олександр Святославович ( 1974) — український спортсмен
 Петрів Сергій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Бакланів-Петрів Євген Миколайович — полковник Дієвої Армії Української Народної Республіки.
Інші значення
 Петрів — село Тлумацького району Івано-Франківської області
 Петрів день — християнське свято на честь апостолів Петра та Павла.
 Петрів — пам'ятка природи.

Див. також 
 Петров

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів